NGC 4676A
NGC 4676B